Albania
 Petrolia – nome di Kuçovë durante l'occupazione italiana
 Canada
 Petrolia – città dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Petrolia – comunità non incorporata della Contea di Humboldt, California
 Petrolia – borough della Contea di Butler, Pennsylvania
 Petrolia – città della Contea di Clay, Texas